Un querceto è un bosco di querce.

Il termine compare in numerosi toponimi, ad esempio:

Querceto – frazione di Montecatini Val di Cecina
Querceto – frazione di Sesto Fiorentino
Querceto – frazione di Villa Santa Lucia
Querceto – frazione di Lari
Querceto – frazione di Rose
Querceto – frazione di Ponte dell'Olio
Querceto – frazione di Langhirano
Querceto – frazione di Monterado
Querceto – frazione di Almenno San Bartolomeo
Querceto – frazione di Pergine Valdarno